Средин:
 Средин, Василий Дмитриевич (род. 1948) — российский дипломат
 Средин, Геннадий Васильевич (1917—1991) — депутат Верховного Совета СССР
Средин, Дмитрий Васильевич (1907—1985) — марийский советский партийный руководитель, общественный деятель
 Средин, Ник (род. 1982) — белорусский писатель и драматург